Koster är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Edward B. Koster (1861–1937), nederländsk författare
 Henry Koster (1905–1988), amerikansk filmregissör
 Julian Koster (född 1972), amerikansk musiker och historieberättare
 Raph Koster (född 1971), amerikansk dataspelsdesigner

Efternamn